

Geografia
 Arewa Dandi – città della Nigeria, nello Stato di Kebbi
 Dandi – città dell'India
 Dandi – città dell'Iran
 Dandi – area a governo locale della Nigeria

Altro
 Dandi – prenome femminile
 Dandi dansa – singolo del cantante Danny Saucedo del 2021
 Dandi di Gangalandi – famiglia fiorentina
 Il Dandi – personaggio letterario del libro Romanzo criminale ispirato al criminale Enrico De Pedis

Pagine correlate
Dande
Dandy (disambigua)

Altri progetti